Okolík – szczyt w czeskich Karkonoszach
 Okolik (słow. Okolík) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich